Пётр Шрейдер:
 Шрейдер, Пётр Дмитриевич (1863—после 1920) — русский военачальник, герой русско-японской войны.
 Шрейдер, Пётр Петрович (1770—1824) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.